BiH:
 Kazagići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Kazagići (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak